Lüke ist der Familienname folgender Personen: 

 Claudia Lüke (* 1962), deutsche Künstlerin
 Franz Lüke (1906–1966), deutscher Politiker
 Friedmar Lüke (1932–2012), deutscher Journalist und Hörfunkdirektor
 Gerhard Lüke (1927–2014), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Hans Dieter Lüke (1935–2005), deutscher Hochschullehrer auf dem Gebiet der Nachrichtentechnik und Signaltheorie
 Jan Lüke (* 1989), deutscher Leichtgewichts-Ruderer
 Josef Lüke (1899–1964), deutscher Fußballspieler
 Monika Lüke (* 1969), deutsche Völkerrechtlerin
 Ulrich Lüke (* 1951), Professor für Systematische Theologie und Direktor des Instituts für Katholische Theologie an der RWTH Aachen
 Wilhelm Lüke (1934–2021), deutscher Politiker und ehemaliger Landtagsabgeordneter (CDU)
 Wolfgang Lüke (* 1956), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer

Siehe auch: Lücke